

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Okolona – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Clark
 Okolona – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Okolona – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Chickasaw

Zobacz też 
 Bitwa pod Okoloną – bitwa podczas wojny secesyjnej (22 lutego 1864) na terenie hrabstwa Chickasaw w stanie Missisipi